Seitenhain steht für:
 Seitenhain (Liebstadt), Ortsteil von Liebstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Seitenhain (Wechselburg), Ortsteil von Wechselburg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen